El Bañado puede referirse a:

El Bañado, localidad en el Departamento Capayán, Provincia de Catamarca, Argentina;
El Bañado, localidad en el Departamento La Paz, Provincia de Catamarca, Argentina;
El Bañado, localidad en el Departamento Valle Viejo, Provincia de Catamarca, Argentina.